Francja:
 Boz – miejscowość i gmina w departamencie Ain

Osoby:
 Boz – legendarny władca plemienia Antów
 Boz – pseudonim Karola Dickensa

Inne:
 BOZ – kod lotniska IATA Bozoum w Republice Środkowoafrykańskiej

Zobacz też:
 Bohtz
 Bots
 Botz